Cissy Houston –  cantante statunitense
 Cissy Houston – album di Cissy Houston del 1970
 Cissy Houston – album di Cissy Houston del 1977